Eta Hydri (η Hyi) designa a dos estrellas diferentes en la constelación de Hydrus (la hidra macho):

 Eta1 Hydri (η1 Hyi), estrella de magnitud 6,77.
 Eta2 Hydri (η2 Hyi), estrella gigante de magnitud 4,69 que alberga un planeta extrasolar.

Nota: Ninguna de estas estrellas debe ser confundida con Eta Hydrae (η Hya / 7 Hydrae).